Финал чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2013 года — футбольный матч, который состоялся 18 июня 2013 года на стадионе «Тедди» в Иерусалиме и определил победителя чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд. Сборная Испании обыграла сборную Италии со счётом 4:2. У испанцев голами отметились Тьяго Алкантара (трижды) и Иско. У итальянцев — Чиро Иммобиле и Фабио Борини.

Дорога к финалу

Детали

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2013
Спорт в Израиле в 2013 году
Футбол в Европе в 2013 году
Чемпионаты Европы в Израиле
События 18 июня
Июнь 2013 года
Международные соревнования по футболу в Израиле
Международные спортивные соревнования в Иерусалиме
Спорт в Испании в 2013 году
Футбол в Италии в 2013 году